Future Blues peut désigner :
  Future Blues, le cinquième album du groupe de bues rock américain Canned Heat, sorti en 1970 ;
 Future Blues, l'album principal du film Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door.